Quezon City, de grootste stad van de Filipijnen;
 Quiet Channel, een ruisonderdrukkingssysteem bij radiocommunicatie, zie CTCSS
 Qualified Controller
 Quanta Costa, 'hippe' manier om te vragen wat iets kost
 Quick Call, meestal in vragende vorm gebruikt in direct messaging